27 літні Олімпійські ігри проходили у Сіднеї, Новий Південний Уельс, Австралія. Сіднейська Олімпіада відома також як «Ігри нового тисячоліття», проходили з 13 вересня по 1 жовтня 2000 року.

Медалі завоювали представники 81 країни, у шістку потрапили спортсмени 94 країн.

Медалі

Неофіційний командний залік 
Зведена таблиця завойованих на Іграх медалей та набраних умовних очок по країнах. Умовні очки рахуються за принципом: 1-е місце — 7, 2-е — 5, … , 6-е — 1.
 

Легкоатлетка М. Джонс була позбавлена двох золотих та бронзової медалі через вживання допінгу. Таким чином відбувся перерозподіл медалей. Легкоатлетична команда США в естафеті 4*400 метрів була позбавлена золота за вживання допінгу одним з її учасників. Перше місце залишено вакантним. Жіноча гімнастична збірна Китаю була позбавлена бронзової медалі за невідповідність віку однієї із спортсменок. Медаль перейшла команді США.

Див. також 
 Загальний медальний залік Олімпійських ігор
 Список олімпійських медалістів

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Сідней 2000 — Медальний залік

2000
Літні Олімпійські ігри 2000